Águas de Santa Bárbara kan syfta på:

Brasilien 

 Águas de Santa Bárbara (kommun), São Paulo, 
 Águas de Santa Bárbara (ort), São Paulo,